Bahía de Málaga kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Bahía de Málaga (vik i Colombia), Valle del Cauca,

Spanien 

 Ensenada de Málaga, vik, Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar